Вахрамеев, Александр: